Лигат Ха-Аль 2012/13 (, Ligat HaAl, Суперлига) — 14-й чемпионат Израиля по футболу. Титул защищала команда «Хапоэль» (Кирьят-Шмона). Чемпионом стала команда «Маккаби» (Тель-Авив), удерживавшая лидерство с 15-го тура.

Изменения структуры турнира 
В сезоне 2012/2013 произошли следующие изменения:
 В турнире принимают участие 14 команд (вместо 16 в предыдущем розыгрыше).
 Во второй части чемпионата в турнире за чемпионство 6 команды сыграют друг с другом по 2 игры, а в турнире за сохранение места в высшем дивизионе 8 команд сыграют друг с другом по 1 матчу.
 2 команды покинет чемпионат. Их место займут 2 команды из Лиги Леумит.

Участники 

В соревновании принимали участие 14 команд. 13 из них осталось с сезона 2011/12. «Маккаби» (Петах-Тиква), «Хапоэль» (Ришон-ле-Цион) и «Хапоэль» (Петах-Тиква) покинули высший дивизион. Их место заняла команда «Хапоэль» (Рамат-Ган).

Первая часть чемпионата

Турнирная таблица 

Источник данных: soccerway.com

Результаты матчей

Изменение положения команд по ходу первой части чемпионата

Лидеры чемпионата

Обладатели 2 места по ходу чемпионата

Обладатели 3 места по ходу чемпионата

Вторая часть чемпионата

Борьба за чемпионство 

Источник данных: soccerway.com

Результаты матчей

Изменение положения команд по ходу второй части чемпионата

Лидеры чемпионата

Обладатели 2 места

Обладатели 3 места

Борьба за выживание 

Источник данных: soccerway.com

Результаты матчей

Статистика сезона

Бомбардиры

Хет-трики 

4 Игрок забил 4 гола

Примечания

Ссылки 
Федерация футбола Израиля

Израиль
2012/2013